A 2018-as Tour Down Under volt a verseny 20. kiadása, illetve a 2018-as UCI World Tour első versenye. A hat szakasos megmérettetés szokásosan Adelaide környékén zajlott január 16. és 21. között 19 csapat részvételével.

A versenyt Daryl Impey nyerte meg Richie Porte előtt, igaz, szakaszgyőzelmet nem szerzett.

Részt vevő csapatok

World Tour csapatok

  AG2R La Mondiale
  Astana
  Bahrain–Merida
  BMC Racing Team
  Bora–Hansgrohe
  EF Education First–Drapac p/b Cannondale

  FDJ
  Katyusa–Alpecin
  Lotto Soudal
  Mitchelton–Scott
  Movistar Team
  Quick Step Floors

  Team Dimension Data
  Team Lotto NL–Jumbo
  Team Sky
  Team Sunweb
  Trek–Segafredo
  UAE Team Emirates

Szabadkártyás csapatok
  UniSA–Australia

Szakaszok

Összefoglaló

1. szakasz

2. szakasz

3. szakasz

4. szakasz

5. szakasz

6. szakasz

Végeredmény

Jegyzetek

Tour Down Under
Tour Down Under